Geisse ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Geisse (* 1962), Musiker und Komponist
 Nicola Geisse (1872–1932), Baritonist, Opernsänger